Скулябин - фамилия:

 Скулябин, Алексей Борисович (род. 1946) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике.
 Скулябин, Иван Иванович (1741—1811) — вологодский купец.
 Скулябин, Николай Иванович (1792—1851) — русский предприниматель, купец; сын И. И. Скулябина.